Санкт-Михель () — шведское и дореволюционное русское название города Миккели, Финляндия.
  — см. Санкт-Михаэль

См. также 
 Святой Михаил

дно епаное